

Persone 
 Giorgio Serventi – militare e politico italiano
 Giuseppe Serventi – medico, banchiere e imprenditore italiano
 Lorenzo Serventi – allenatore di pallacanestro italiano
 Luigi Serventi – attore e regista italiano
 Paolo Serventi Longhi – giornalista italiano
 Riccardo Serventi Longhi – attore e regista italiano
 Victor Serventi – compositore francese

Altro 
 Villa Serventi – storica dimora di Roma